Европейското първенство по футбол 2004, обикновено наричано Евро 2004, се провежда в Португалия от 12 юни до 4 юли 2004 г. и е спечелено от отбора на Гърция. Европейското първенство по футбол е футболно състезание между национални отбори, организирано от УЕФА, европейската футболна асосиация. През 2004 г. за първи път финалите се провеждат в Португалия.

Квалификациите за Евро 2004 се провеждат от септември 2002 г. до ноември 2003 г. 50 отбора са разделени на 10 групи и всеки отбор изиграва срещу останалите в своята група по 2 срещи, една като домакин и една като гост. Първите отбори от всяка група се класират автоматично за Евро 2004, а десетте втори отбора играят плейофи, които определят останалите 5 участника. Заедно с домакина , който не участва в квалификациите, 16 национални отбора играят на ЕВРО 2004.

Квалификации

Участници 
За финалите се класират следните отбори:

Стадиони

Групова фаза

Група A

Група B

Група C

Група D

Директни елиминации

Четвъртфинал

Полуфинал

Финал

Външни препратки 

 Официален сайт на УЕФА